Paul G. Abel, född 1979, är en brittisk astronom, matematiker, och författare. För närvarande är han baserad på Centrum för Tvärvetenskaplig Vetenskap i avdelningen för fysik och astronomi vid Leicester University där han lär matematik och hans forskning handlar om svartahåls-termodynamik med Derek Raine. Han presenterar också på BBC:s långa kör The Sky at Night med Lucie Green, Pete Lawrence och Chris Lintott.

Han har skrivit för många populära astronomimagasiner som främjar amatörastronomi, och i synnerhet kring vetenskap som amatörer kan bidra till fältet.

Källor 

Brittiska astronomer under 2000-talet
Levande personer
Födda 1979
Män
Brittiska författare under 2000-talet